Cet article présente le bilan saison par saison du Canet Roussillon Football Club depuis sa création en 1934 sous le nom du Club Olympique Perpignanais. 

Il contient également des informations sur les cinquante-huit saisons où le club a évolué sous le statut amateur et sur les six saisons dites de guerre (1939-1945).

Les saisons sous le statut professionnel font l'objet quant à elles d'articles spécifiques.

Bilan saison par saison 

|}

 Les informations en italique concerne le tour d'entrée du club dans la compétition.

Bilan des participations 
Le tableau ci-dessous récapitule tous les matches officiels disputés par le club dans les différentes compétitions nationales à l’issue de la saison 2017-2018 (excepté les six saisons de guerre de 1939-1940 à 1944-1945) :

° dont les 6 saisons de guerre (1939-1940 à 1944-1945)

Saisons sous le statut amateur (avant-guerre : 1934-1939)

Saison 1934-1935

Saison 1935-1936

Saison 1936-1937

Saison 1937-1938

Saison 1938-1939

Saisons de guerre (1939-1945) 
Ces six saisons, dites de guerre, ne sont pas considérées comme des saisons "normales" par la FFF.
Elles ne sont pas officielles et non-comptalisables dans le palmarès des clubs à l'exception des victoires  en coupe de France.

Saison 1939-1940

Saison 1940-1941

Saison 1941-1942

Saison 1942-1943

Saison 1943-1944

Saison 1944-1945

Saisons sous le statut amateur (après-guerre : 1947 à aujourd'hui)

Saison 1947-1948

Saison 1948-1949

Saison 1949-1950

Saison 1950-1951

Saison 1951-1952

Saison 1959-1960

Saison 1960-1961

Saison 1961-1962

Saison 1962-1963

Saison 1963-1964

Saison 1964-1965

Saison 1965-1966

Saison 1966-1967

Saison 1967-1968

Saison 1968-1969

Saison 1969-1970

Saison 1970-1971

Saison 1971-1972

Saison 1972-1973

Saison 1973-1974

Saison 1974-1975

Saison 1975-1976

Saison 1976-1977

Saison 1977-1978

Saison 1978-1979

Saison 1979-1980

Saison 1980-1981

Saison 1981-1982

Saison 1982-1983

Saison 1983-1984

Saison 1984-1985

Saison 1985-1986

Saison 1986-1987

Saison 1987-1988

Saison 1988-1989

Saison 1989-1990

Saison 1990-1991

Saison 1993-1994

Saison 1997-1998

Saison 1998-1999

Saison 1999-2000

Saison 2000-2001

Saison 2001-2002

Saison 2002-2003

Saison 2003-2004

Saison 2004-2005

Saison 2005-2006

Saison 2006-2007

Saison 2007-2008

Saison 2008-2009

Saison 2009-2010

Saison 2010-2011

Saison 2011-2012

Saison 2012-2013

Saison 2013-2014

Saison 2014-2015

Saison 2015-2016 

La saison 2015-2016 du Canet Roussillon FC voit le club évoluer en Division d'Honneur pour la première fois après avoir obtenu la montée la saison précédente.

Le club catalan réalise une belle saison et termine à la  de l'élite régionale ce qui est un très bon résultat pour un promu.

En coupe de France, les canétois se font éliminer lors du  par le Stade balarucois et dès leur entrée en lice en coupe du Languedoc-Roussillon par le futur vainqueur l'US Béziers et en Coupe du Roussillon par le FC Albères-Argelès.

|}

Saison 2016-2017 

La saison 2016-2017 du Canet Roussillon FC voit le club évoluer en Division d'Honneur pour la deuxième saison consécutive.

Le club catalan réalise une saison exceptionnelle et obtient le titre de champion du Languedoc-Roussillon, deux ans seulement après avoir retrouvé l'élite régionale. Les hommes de Mathieu Puig et Victor Torrijos sont ainsi promu en National 3.

En coupe de France, les canétois se font éliminer lors du  par le GC Uchaud et en 1/8 de finale en coupe du Languedoc-Roussillon par le Nîmes Chemin-Bas et en Coupe du Roussillon par le Salanca FC.

|}

Saison 2017-2018 

La saison 2017-2018 du Canet Roussillon FC voit le club évoluer en National 3 pour sa première saison depuis son titre de champion du Languedoc-Roussillon obtenu en 2017.

Le club catalan réalise une belle saison pour un promu, en terminant à la 3 place du groupe occitan en ayant joué les troubles fêtes au niveau des meilleures équipes régionales.

En coupe de France, les canétois se font un parcours exceptionnel, ne cédant qu'en 16 de finale face aux professionnels du SM Caen.

|}

Saison 2018-2019 

La saison 2018-2019 du Canet Roussillon FC voit le club évoluer en National 3 pour la deuxième saison consécutive.

|}

Lien externe 
 Site officiel

Perpignan
Canet Roussillon Football Club